To je seznam letališč na Madžarskem, razporejenih v skupine po tipu letališča in njihovi lokaciji.

Madžarska ()  je neobalna država v Panonski nižini v Srednji Evropi. Meji na Avstrijo, Slovaško, Ukrajino, Romunijo, Srbijo, Hrvaško in Slovenijo. Glavno mesto je Budimpešta.

Madžarska je upravno razdeljena na 20 regij, katere sestavlja 19 županij (megyék, ednina: megye) in glavno mesto (főváros) Budimpešta. Ti so nadalje razdeljeni na 198 okrožji (járások).



Letališča 

Kazalniki lokacije ICAO se povezujejo na letališko stran HungaryAirport.hu.

Glej tudi 

 Madžarske zračne sile
 Transport na Madžarskem

Sklici 

 HungaryAirport.hu (v angleščini in madžarščini)
 Malév Hungarian Airlines
 
 
  – vključuje kode IATA
 
 

 
Madžarska
Madžarska